Aceasta este o listă cu jucători de fotbal importanți care au evoluat pentru U Cluj. În general, acest lucru înseamnă că aceștia au jucat cel puțin 5 sezoane pentru club. Totuși sunt incluși și unii jucători care au mai puține sezoane. Printre aceștia se numără jucători care au evoluat în echipa națională (tineret sau seniori) a țării de unde provin și fotbaliști care au avut contribuții importante pentru istoria clubului. Jucătorii sunt incluși în listă după data în care și-au făcut debutul pentru U Cluj.

Jucători importanți

U Cluj